

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych
 Solec – część kolonii Głusko Duże-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Solec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Solec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Solec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Solec – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Solec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Solec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy 
 Solec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt

Inne 
 Solec – góra w Masywie Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich, na granicy polsko-czeskiej
 Solec (jurydyka) – warszawska jurydyka, obecnie Solec (osiedle)
 Solec – osiedle i obszar MSI w warszawskiej dzielnicy Śródmieście
 ulica Solec w Warszawie
 Solec dawna nazwa wsi Szulec

Zobacz też 
 Solec Kujawski, Solec Nowy, Solec nad Wisłą, Solec-Zdrój

Linki zewnętrzne